

Codici 
 AMN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Alma Gratiot (Stati Uniti)
 amn – codice ISO 639-3 della lingua amanab

Geologia 
  AMN – Argille di Montebello – nel comune di Montebello della Battaglia, in provincia di Pavia, sintema stratigrafico dell'Emilia-Romagna